Бурчак — дзюркотливий, стрімкий потік води

Села:
 Бурчак — Запорізька область, Василівський район
 Бурчак — Сумська область, Сумський район

Річка:
 Бурчак — ліва притока Сули, у Полтавській області

Колишній населений пункт:
 Бурчак — колонія, Волинська округа, Городницький район

Персоналії 

 Бурчак Андрій Петрович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Бурчак Нестор Володимирович — ректор Луцького педагогічного інституту в 1980—1989 роках
 Бурчак Федір Степанович — Київський міський голова у 1916—1917 роках

Примітки 

Українські прізвища